Pehl ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Pehl (* 1944), deutscher Bildungsforscher und Jazzmusiker
 Michael Pehl (* 1961), US-amerikanischer Manager, Berater und Unternehmer
Siehe auch:
 Pel
 Pähl